Nybergsfältet kan avse:

 Nybergsfältet, Nora kommun – ett gruvfält i Nora kommun
 Nybergsfältet, Smedjebackens kommun – ett gruvfält i Smedjebackens kommun